Rogale ist der Name von Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rogale (Banie Mazurskie) (Rogahlen, 1938–1945 Gahlen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Rogale (Dźwierzuty) (Rogallen, 1938–1945 Rogenau, Kreis Ortelsburg/Ostpreußen)
 Rogale (Stare Juchy) (Rogallen, Kreis Lyck/Ostpreußen)

 in der Woiwodschaft Lublin: 
 Rogale (Księżpol)
 Rogale (Trzebieszów)

 in der Woiwodschaft Masowien:
 Rogale (Dziergowo)

 in der Woiwodschaft Podlachien: 
 Rogale (Stawiski)

Siehe auch: Rogale Wielkie